

Patronyme 

 Fabio Dolfi (1966-), astronome amateur italien ;
  (1920-2016), actrice italienne ;
  (1878-1968), géographe italien ;
 Valentin Dolfi (1961-), un poète roumain.